И́ндулис Да́лманис (, в советский период Индулис Эдуардович Далманис;  — ) — латвийский скрипач и композитор, заслуженный артист Латвийской ССР (1956).

Поступил в Латвийскую консерваторию в 1937 году в класс скрипки Арвида Норитиса, но из-за Второй мировой войны вынужден был прервать обучение и получил диплом только в 1948 году в классе Петериса Смилги; затем окончил консерваторию также по классу композиции Валентина Уткина, в дальнейшем стажировался как скрипач в Московской консерватории.

В 1947—1958 гг. играл в Симфоническом оркестре Радиокомитета Латвийской ССР, одновременно начал карьеру ансамблиста, возглавив в качестве первой скрипки струнный квартет Радиокомитета. Участник премьеры Третьего струнного квартета Яниса Иванова (1963, Ленинград). Выступал также в составе фортепианного трио с Вилмой Цируле и Эрнестом Бертовским, в архиве Латвийского радио остался ряд осуществлённых этим составом записей (произведения Йозефа Гайдна, Антона Рубинштейна, Петра Чайковского, Эдисона Денисова, Луции Гаруты, Ольгерта Гравитиса).

С 1958 года преподавал в Латвийской консерватории, позднее также в Музыкальной школе имени Эмиля Дарзиня. Автор ряда методических работ.

Основные произведения — симфоническая поэма «Сказ о солнцестоянии» (, записана Симфоническим оркестром Латвийской ССР под управлением Эдгара Тона), «Сюита трёх настроений» () для ансамбля виолончелистов, Скерцо для ансамбля скрипачей, струнный квартет фа мажор, Серенада для виолончели и фортепиано.

Примечания

Литература 
 Карклинь Л. Композиторы и музыковеды Советской Латвии. — Рига: Лиесма, 1974. — С. 84-85.

Ссылки 
 Алфредс Калныньш. Элегия / Исполняют Индулис Далманис и Вилма Цируле

Скрипачи Латвии
Композиторы Латвии
Академические музыканты Латвии
Заслуженные артисты Латвийской ССР